

История
В 1956 году было принято постановление Правительства СССР «О строительстве и развитии телевидения в стране с долевым участием средств заинтересованных министерств». На основании этого постановления, во второй половине 1957 года в Улан-Удэ началось строительство телецентра. Проект разрабатывал Государственный проектный институт Министерства связи СССР, к местным условиям проект привязывал «Бурмонголпроект».

14 ноября 1957 года было принято постановление Совмина БМАССР Об образовании Комитета по радиовещанию и телевидению при Совмине БМАССР.

Телевещание началось в конце 1960 года. Из-за незавершённости оборудования телецентра вещание приостановили в феврале 1961 года. Строительство телецентра завершилось к 1 марта 1961 года. Весной продолжалась настройка оборудования. Вечером 15 июня этого же года трансляции телепередач возобновились. 10 июля 1961 года была создана студия телевидения (СТВ), получившая название «Улан-Удэнская студия телевидения».

В условиях сложной гористой местности Бурятии для обеспечения удалённых районов телевизионным вещанием на естественных возвышенностях устанавливались микроретрансляторы мощностью 2 Вт. В 1962 году у села Фофаново Кабанского района был установлен маломощный ретранслятор. С этого началось развитие телевещания в сельской местности республики. К 1964 году был установлен второй ретранслятор в Гусиноозёрске, а к 1966 году — в Турунтаево, Кукурике и Турке. В 1967 году установили ретрансляторы в Кырене и Мухоршибири.

В 1967 году была введена в эксплуатацию станция «Орбита», позволившая транслировать передачи Центрального телевидения.

В 1969 году были установлены ретрансляторы в Новоильинске, Ташире и на полуострове Святой Нос. В 1969 году в Бурятии насчитывалось около 80 тысяч телевизоров, вещанием было охвачено 350—400 тысяч человек, что составляло около 50% населения.

В 1969 году в Улан-Удэ была установлена телевизионная передающая станция «Зона», что позволило со второго полугодия 1970 года организовать вещание по двум всесоюзным телевизионным программам.

Телекомпании 

 Бурятская государственная телерадиокомпания (телевещание с 1961)
 Тивиком (с 1990)
 Ариг Ус (с 1992)
 СТС-Байкал (с 2003)
 Мир-Бурятия (с 2009)
 АТВ (с 2013)
 Селенга ТВ (с 2016)
 Буряад ТВ (с 2021)

Примечания

См. также 
 Радиотелецентр РТРС в Республике Бурятия

Литература 
 С. В. Пономаренко Становление и развитие материально-технической базы телевидения в Бурятии (1960-1970 гг.) // Вестник Бурятского Университета. №7, 2011 год. Улан-Удэ. стр.155-159

Средства массовой информации Бурятии
Телевидение в Бурятии